Stati Uniti d'America
 Park Ridge – città della Contea di Cook, Illinois
 Park Ridge – borough della Contea di Bergen, New Jersey
 Park Ridge – villaggio della Contea di Portage, Wisconsin
 Sudafrica
 Park Ridge – città della Municipalità locale di Buffalo City